gromada Kobylanka (powiat gorlicki)
 gromada Kobylanka (powiat stargardzki) (gryfiński / stargardzki)